Horn Miklós (1899–1965) növénynemesítő
Horn Miklós (1930–2021) pedagógus